Terra Roxa, un comune brasiliano del Paraná.
 Terra Roxa, un comune brasiliano dello stato di San Paolo.